Craig Brown puede hacer referencia a:
 James Craig Brown (1940-), exfutbolista y entrenador escocés.
 Craig Brown (1983-), taekwondista británico.